Forsa församling kan syfta på:
 Forsa församling, Visby stift – en församling i Norra Gotlands pastorat i Nordertredingens kontrakt i Visby stift sedan 2012
 Forsa församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Hudiksvalls kommun fram till 2006

Se även 
 Forssa församling – en tidigare församling i Strängnäs stift och i Flens kommun i Södermanlands län fram till 2010